Miejscowości w USA:
 Baraga – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Baraga
Gminy w USA:
 Baraga (ang. Baraga Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Baraga
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Baraga (ang. Baraga County) – w stanie Michigan